Rewa FC – fidżyjski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Nausori. W sezonie 2021 występuje w National Football League, pierwszym poziomie rozgrywkowym na Fidżi.

Klub ten jest 3–krotnym zdobywcą Pucharu Fidżi w piłce nożnej.

Stadion 
Rewa FC rozgrywa swoje mecze na Ratu Cakobau Park.

Skład na sezon 2021 
Stan na: 7 sierpnia 2021

Sukcesy 
 Mistrzostwo Fidżi (1×): 2022
 Puchar Fidżi (3×): 2011, 2017, 2018
 Battle of the Giants (9×): 1994, 2003, 2004, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2020
 Inter-District Championship (8×): 1939, 1943, 1944, 1947, 1955, 1972, 2001, 2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fidżyjskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1928
Nausori